Guillermo de Orange puede referirse a;

Edad Media 
 Guillermo I de Tolosa (c.768-812), conde de Tolosa y santo de la Iglesia Católica, también conocido como San Guillermo de Gellone, aparece en la literatura épica del siglo XII como Guillermo de Orange.
 Guillermo, obispo de Orange (?-1098), participó en la Primera Cruzada.

Miembros de la Casa de Orange 
 Guillermo I de Baux (c.1155-1218).
 Guillermo II de Baux (c.1200-1239).
 Guillermo III de Baux (c.1220-1256).
 Guillermo IV de Baux (c.1240-1281).
 Guillermo VIII de Chalon (c.1415-1475).

Príncipes de Orange-Nassau 
 Guillermo I de Orange el Taciturno (1533-1584), Príncipe de Orange, fundador de la Casa de Orange-Nassau, Estatúder de Holanda, Zelanda y Utrech, líder de la revuelta contra la soberanía española en los Países Bajos y considerado el padre de la patria neerlandesa.
 Guillermo II de Orange-Nassau (1626-1650), Estatúder de las Provincias Unidas.
 Guillermo III de Orange-Nassau (1650-1702), más conocido como Guillermo III de Inglaterra (en inglés William III), Estatúder de las Provincias Unidas, reinó en Inglaterra como Guillermo III y en Escocia como Guillermo II.
 Guillermo IV de Orange-Nassau (1711-1751), primer Estatúder General hereditario de las Provincias Unidas.
 Guillermo V de Orange-Nassau (1748-1806), último Estatúder de las Provincias Unidas.

Reyes y príncipes de los Países Bajos 
Reyes 
 Guillermo I de los Países Bajos (1772-1843), primer Rey de los Países Bajos y primer Gran Duque de Luxemburgo.
 Guillermo II de los Países Bajos (1792-1849), Rey de los Países Bajos y Gran Duque de Luxemburgo, fue el comandante de las fuerzas belgas y neerlandesas en la batalla de Waterloo.
 Guillermo III de los Países Bajos (1817-1890), Rey de los Países Bajos y Gran Duque de Luxemburgo. 
 Guillermo Alejandro de los Países Bajos (1967-), Rey de los Países Bajos desde 2013.
Príncipes herederos
 Guillermo de Orange (1840-1879), hijo mayor de Guillermo III, fue príncipe heredero de los Países Bajos, pero murió antes que su padre y por tanto nunca llegó a ser rey.

Otros 
 Guillermo de Orange (c.1944), paloma mensajera utilizada por el servicio militar británico.